Aceasta este o listă cu antrenorii echipei FC Barcelona și titlurile căștigate de aceștia de la înființarea clubului în 1917 până în prezent.

Legenda
 GP = Goluri pentru
 GÎ = Goals împotriva
 V% = Procentul de victorii

Lista antrenorilor
Din 12 decembrie, 2009. Numai meciurile de La Liga sunt numărate.

Note 
A. Meciurile Campionatului de Catalunya nu sunt numărate deoarece a fost un campionat regional 

B. Procentul de victorii (V%) este calculat cu 2 zecimale.

C.  Au fost jucători ai FC Barcelona.

D. A. Primul antrenor al clubului de fotbal FC Barcelona.

Referințe 

 Antrenori pe site-ul oficial al clubului FC Barcelona

Antrenori
Liste de sportivi
Antrenori ai Barcelonei